Украјина је дебитовала на Песми Евровизије 2003. године. Укупно је остварила три победе: прву 2004. године када је наступала Руслана са песмом Wild Dances , другу Џамала са песмом 1944 2016. године и трећу 2022. године када ју је представљала реп група Калуш са песмом Стефанија.

Емитер је Natsionalna Telekompaniya Ukrainy (NTU).

Представници

Историја гласања 

Украјина највише поена дала...

Украјина највише поена добила од...

Организовање Песме Евровизије 

Украјина
Песма Евровизије